Wurzelwerk steht für:
 das gesamte Wurzelsystem einer Pflanze, siehe Wurzel (Pflanze)
 Koch- oder Suppengemüse, siehe Suppengrün
 das interne Netzwerk der Partei Bündnis 90/Die Grünen